Die Singapur Open 2006 im Badminton fanden vom 5. Juni bis zum 11. Juni 2006 im Singapore Indoor Stadium in Singapur statt.
Das Preisgeld für dieses Fünf-Sterne-Turnier betrug 170.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Tournamentsoftware.com

2006
World Badminton Grand Prix 2006